Die United Jersey Bank Classic 1986 waren ein Tennisturnier der Damen in Mahwah. Das WTA-Turnier der Kategorie World Tour war Teil der WTA Tour 1986 und fand vom 18. bis 24. August statt.

Das Einzelfinale gewann Steffi Graf gegen Molly Van Nostrand mit 7:5 und 6:1. Im Doppel-Endspiel bezwang die Paarung Betsy Nagelsen/Elizabeth Smylie Steffi Graf und Helena Suková mit 7:6 und 6:3.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1986
Tennisturnier in Mahwah